Landspokalturneringen har flere betydninger:

Fodbold 
 Copa del Rey – den spanske pokalturnering
 Coppa Italia – den italienske pokalturnering
 Coupe de France – den franske pokalturnering
 DBUs Landspokalturnering for herrer – den danske pokalturnering for mænd
 Danmarkspokalturneringen – dansk turnering, afviklet i 1940
 DBUs Landspokalturnering for kvinder – den danske pokalturnering for kvinder
 DFB-Pokal – den tyske pokalturnering
 Emperor's Cup – den japanske pokalturnering
 FA Cup – den engelske pokalturnering
 League Cup – den engelske ligacup
 FFA Cup – den australske pokalturnering
 KNVB Cup – den hollandske pokalturnering
 Scottish Cup – den skotske pokalturnering
 Welsh Cup – den walisiske pokalturnering
 Svenska Cupen – den svenske pokalturnering

Håndbold 
 DHF's Landspokalturnering – den danske pokalturnering i håndbold
 DHB-pokal – den tyske pokalturnering i håndbold

Andre sportsgrene 
 DBBF's Landspokalturnering – den danske pokalturnering i basketball
 DVBF's Landspokalturnering – den danske pokalturnering i volleyball
 AL Bank Cup – den danske pokalturnering i ishockey
 DRU's Landspokalturnering – den danske pokalturnering i rugby